Mitre Peak ist der Name folgender Berge:

 Mitre Peak (Neuseeland), Berg in Neuseeland
 Mitre Peak (Karakorum), Berg in Pakistan